Totzke ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Totzke (1913–1987), deutsche Musikerin und Gerechte unter den Völkern
 Irenäus Wolfgang Totzke (1932–2013), Musik- und Liturgiewissenschaftler, Komponist, Theologe und Mönch
 Renate Totzke-Israel (* 1932), deutsche Grafikerin und Illustratorin